WOZ steht für:
 Wahre Ortszeit
 WOZ Die Wochenzeitung, Schweizer Wochenzeitung

Woz steht für:
 Steve Wozniak, auch bekannt als „The Woz“, einen US-amerikanischen Computeringenieur und freien Unternehmer
 Burg Woz, ehemaliger Burgwardsmittelpunkt, wahrscheinlich der Burgberg Niederwartha in Niederwartha, Dresden

WOZ